|-
|(82251)||2001 KZ3|| align=right|17,4|| align=right|2,388|| align=right|0,165|| align=right|1,53|| align=right|3,691||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82252)||2001 KY4|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,244|| align=right|8,15|| align=right|3,548||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82253)||2001 KM6|| align=right|16,6|| align=right|2,317|| align=right|0,131|| align=right|4,03|| align=right|3,526||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82254)||2001 KL7|| align=right|16,0|| align=right|2,366|| align=right|0,046|| align=right|6,17|| align=right|3,638||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82255)||2001 KX7|| align=right|16,4|| align=right|2,370|| align=right|0,187|| align=right|3,62|| align=right|3,649||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82256)||2001 KM8|| align=right|13,8|| align=right|2,313|| align=right|0,250|| align=right|23,88|| align=right|3,518||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82257)||2001 KW8|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,275|| align=right|9,49|| align=right|4,507||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82258)||2001 KG10|| align=right|15,7|| align=right|2,562|| align=right|0,139|| align=right|4,21|| align=right|4,100||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82259)||2001 KP10|| align=right|15,9|| align=right|2,292|| align=right|0,147|| align=right|6,68|| align=right|3,469||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82260)||2001 KZ10|| align=right|15,3|| align=right|2,315|| align=right|0,086|| align=right|6,97|| align=right|3,522||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82261)||2001 KZ12|| align=right|16,3|| align=right|2,188|| align=right|0,037|| align=right|3,45|| align=right|3,236||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82262)||2001 KG13|| align=right|17,0|| align=right|2,323|| align=right|0,214|| align=right|4,72|| align=right|3,540||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82263)||2001 KH13|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,093|| align=right|4,04|| align=right|3,414||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82264)||2001 KB14|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,121|| align=right|7,91|| align=right|3,645||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82265)||2001 KO14|| align=right|15,2|| align=right|2,260|| align=right|0,167|| align=right|8,42|| align=right|3,398||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82266)||2001 KB15|| align=right|15,8|| align=right|2,189|| align=right|0,136|| align=right|5,70|| align=right|3,238||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82267)||2001 KP15|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,127|| align=right|7,98|| align=right|3,442||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82268)||2001 KO16|| align=right|16,1|| align=right|2,291|| align=right|0,105|| align=right|5,36|| align=right|3,468||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82269)||2001 KV16|| align=right|16,1|| align=right|2,411|| align=right|0,130|| align=right|6,84|| align=right|3,743||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82270)||2001 KZ16|| align=right|16,8|| align=right|2,311|| align=right|0,101|| align=right|5,92|| align=right|3,512||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82271)||2001 KL19|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,121|| align=right|5,93|| align=right|3,693||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82272)||2001 KV20|| align=right|16,3|| align=right|2,319|| align=right|0,214|| align=right|4,91|| align=right|3,530||MBA||21. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82273)||2001 KG21|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,262|| align=right|8,51|| align=right|3,710||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82274)||2001 KJ22|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,120|| align=right|15,42|| align=right|4,315||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82275)||2001 KM22|| align=right|16,7|| align=right|2,164|| align=right|0,096|| align=right|2,78|| align=right|3,183||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82276)||2001 KH23|| align=right|16,6|| align=right|2,174|| align=right|0,087|| align=right|2,69|| align=right|3,204||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82277)||2001 KC24|| align=right|15,5|| align=right|2,376|| align=right|0,207|| align=right|3,55|| align=right|3,662||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82278)||2001 KE25|| align=right|16,5|| align=right|2,178|| align=right|0,152|| align=right|4,79|| align=right|3,214||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82279)||2001 KE26|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,116|| align=right|5,81|| align=right|3,699||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82280)||2001 KY26|| align=right|16,7|| align=right|2,407|| align=right|0,162|| align=right|2,66|| align=right|3,734||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82281)||2001 KN27|| align=right|15,4|| align=right|2,330|| align=right|0,156|| align=right|7,53|| align=right|3,555||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82282)||2001 KY28|| align=right|15,8|| align=right|2,270|| align=right|0,081|| align=right|4,18|| align=right|3,420||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82283)||2001 KT29|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,117|| align=right|2,94|| align=right|3,553||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82284)||2001 KJ30|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,113|| align=right|8,91|| align=right|3,462||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82285)||2001 KS31|| align=right|15,9|| align=right|2,234|| align=right|0,074|| align=right|7,07|| align=right|3,339||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82286)||2001 KE34|| align=right|15,5|| align=right|2,376|| align=right|0,131|| align=right|8,25|| align=right|3,663||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82287)||2001 KM35|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,205|| align=right|6,36|| align=right|4,438||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82288)||2001 KV35|| align=right|14,3|| align=right|2,729|| align=right|0,164|| align=right|8,04|| align=right|4,508||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82289)||2001 KW35|| align=right|16,2|| align=right|2,293|| align=right|0,075|| align=right|6,08|| align=right|3,471||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82290)||2001 KL36|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,201|| align=right|6,57|| align=right|3,415||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82291)||2001 KB37|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,164|| align=right|5,29|| align=right|3,687||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82292)||2001 KE37|| align=right|16,7|| align=right|2,426|| align=right|0,186|| align=right|3,19|| align=right|3,778||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82293)||2001 KJ38|| align=right|16,6|| align=right|2,376|| align=right|0,139|| align=right|2,08|| align=right|3,661||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82294)||2001 KO38|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,207|| align=right|13,40|| align=right|4,164||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82295)||2001 KR39|| align=right|15,7|| align=right|2,558|| align=right|0,102|| align=right|17,00|| align=right|4,090||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82296)||2001 KA40|| align=right|14,6|| align=right|2,674|| align=right|0,188|| align=right|14,82|| align=right|4,373||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82297)||2001 KB40|| align=right|16,1|| align=right|2,343|| align=right|0,118|| align=right|10,04|| align=right|3,586||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82298)||2001 KL40|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,315|| align=right|11,31|| align=right|4,224||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82299)||2001 KB43|| align=right|16,4|| align=right|2,290|| align=right|0,109|| align=right|6,92|| align=right|3,465||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82300)||2001 KE43|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,216|| align=right|6,62|| align=right|3,601||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82301)||2001 KR43|| align=right|16,4|| align=right|2,170|| align=right|0,218|| align=right|5,00|| align=right|3,195||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82302)||2001 KW43|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,202|| align=right|8,74|| align=right|4,169||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82303)||2001 KV44|| align=right|15,3|| align=right|2,344|| align=right|0,128|| align=right|7,52|| align=right|3,588||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82304)||2001 KM45|| align=right|16,0|| align=right|2,234|| align=right|0,113|| align=right|5,68|| align=right|3,338||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82305)||2001 KP45|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,121|| align=right|6,78|| align=right|3,565||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82306)||2001 KN48|| align=right|16,2|| align=right|2,438|| align=right|0,223|| align=right|2,17|| align=right|3,806||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82307)||2001 KX48|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,148|| align=right|2,76|| align=right|3,731||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82308)||2001 KC49|| align=right|16,1|| align=right|2,305|| align=right|0,108|| align=right|5,83|| align=right|3,498||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82309)||2001 KL49|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,141|| align=right|2,22|| align=right|3,677||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82310)||2001 KQ51|| align=right|14,7|| align=right|2,461|| align=right|0,138|| align=right|7,64|| align=right|3,861||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82311)||2001 KB54|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,070|| align=right|6,51|| align=right|3,624||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82312)||2001 KJ54|| align=right|15,4|| align=right|2,271|| align=right|0,149|| align=right|5,91|| align=right|3,421||MBA||22. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82313)||2001 KY55|| align=right|16,8|| align=right|2,279|| align=right|0,236|| align=right|5,01|| align=right|3,440||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82314)||2001 KT57|| align=right|15,0|| align=right|2,434|| align=right|0,178|| align=right|13,86|| align=right|3,797||MBA||25. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82315)||2001 KF59|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,149|| align=right|10,52|| align=right|4,105||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82316)||2001 KY59|| align=right|14,5|| align=right|2,523|| align=right|0,198|| align=right|8,97|| align=right|4,007||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82317)||2001 KZ59|| align=right|14,7|| align=right|2,420|| align=right|0,265|| align=right|11,35|| align=right|3,764||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82318)||2001 KL60|| align=right|16,2|| align=right|2,207|| align=right|0,192|| align=right|3,55|| align=right|3,277||MBA||16. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82319)||2001 KD61|| align=right|16,2|| align=right|2,189|| align=right|0,152|| align=right|6,94|| align=right|3,239||MBA||17. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82320)||2001 KY61|| align=right|15,2|| align=right|2,335|| align=right|0,150|| align=right|7,61|| align=right|3,568||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82321)||2001 KE69|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,162|| align=right|6,93|| align=right|4,154||MBA||21. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82322)||2001 KU74|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,206|| align=right|4,81|| align=right|3,487||MBA||26. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82323)||2001 KP75|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,280|| align=right|13,24|| align=right|4,165||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82324)||2001 LF1|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,113|| align=right|3,24|| align=right|3,727||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82325)||2001 LM1|| align=right|15,1|| align=right|2,335|| align=right|0,249|| align=right|8,80|| align=right|3,567||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82326)||2001 LU1|| align=right|15,4|| align=right|2,682|| align=right|0,212|| align=right|14,21|| align=right|4,392||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82327)||2001 LE3|| align=right|15,3|| align=right|2,273|| align=right|0,158|| align=right|8,01|| align=right|3,425||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82328)||2001 LH3|| align=right|14,6|| align=right|2,733|| align=right|0,171|| align=right|14,91|| align=right|4,518||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82329)||2001 LC4|| align=right|14,7|| align=right|2,539|| align=right|0,276|| align=right|8,73|| align=right|4,044||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82330)||2001 LA5|| align=right|16,5|| align=right|2,277|| align=right|0,135|| align=right|6,62|| align=right|3,435||MBA||12. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82331)||2001 LC5|| align=right|15,3|| align=right|2,237|| align=right|0,185|| align=right|7,50|| align=right|3,345||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|82332 Las Vegas||2001 LV6|| align=right|14,3|| align=right|2,564|| align=right|0,046|| align=right|21,97|| align=right|4,106||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82333)||2001 LF7|| align=right|14,8|| align=right|2,711|| align=right|0,174|| align=right|10,21|| align=right|4,464||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82334)||2001 LF9|| align=right|15,0|| align=right|2,451|| align=right|0,152|| align=right|6,24|| align=right|3,836||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82335)||2001 LA10|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,133|| align=right|6,73|| align=right|3,772||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82336)||2001 LH11|| align=right|15,1|| align=right|2,532|| align=right|0,263|| align=right|5,85|| align=right|4,029||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82337)||2001 LM11|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,125|| align=right|8,08|| align=right|3,747||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82338)||2001 LX12|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,143|| align=right|7,37|| align=right|4,056||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82339)||2001 LB13|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,122|| align=right|12,34|| align=right|4,157||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82340)||2001 LO14|| align=right|14,8|| align=right|2,323|| align=right|0,202|| align=right|11,25|| align=right|3,541||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82341)||2001 LO15|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,098|| align=right|6,49|| align=right|3,698||MBA||12. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82342)||2001 LR16|| align=right|16,2|| align=right|2,368|| align=right|0,155|| align=right|4,45|| align=right|3,642||MBA||14. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82343)||2001 LS16|| align=right|16,0|| align=right|2,296|| align=right|0,224|| align=right|3,37|| align=right|3,478||MBA||14. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82344)||2001 LH17|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,082|| align=right|21,64|| align=right|4,180||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82345)||2001 LO17|| align=right|16,0|| align=right|2,322|| align=right|0,194|| align=right|4,18|| align=right|3,538||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82346)||2001 LD18|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,209|| align=right|5,14|| align=right|3,372||MBA||10. junij 2001||Hakos||D. Husar
|-
|(82347)||2001 LO18|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,074|| align=right|7,23|| align=right|3,741||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82348)||2001 LB19|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,205|| align=right|10,28|| align=right|4,271||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82349)||2001 LD19|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,106|| align=right|4,75|| align=right|3,671||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82350)||2001 LF19|| align=right|14,1|| align=right|2,986|| align=right|0,137|| align=right|9,10|| align=right|5,159||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82351)||2001 MS1|| align=right|14,6|| align=right|2,773|| align=right|0,101|| align=right|14,41|| align=right|4,618||MBA||18. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82352)||2001 MU1|| align=right|13,2|| align=right|3,209|| align=right|0,105|| align=right|15,71|| align=right|5,747||MBA||18. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82353)||2001 MA2|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,086|| align=right|8,67|| align=right|3,496||MBA||18. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82354)||2001 MJ2|| align=right|14,3|| align=right|2,436|| align=right|0,284|| align=right|24,08|| align=right|3,801||MBA||19. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82355)||2001 MY2|| align=right|15,7|| align=right|2,387|| align=right|0,237|| align=right|7,71|| align=right|3,688||MBA||16. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82356)||2001 MB3|| align=right|13,7|| align=right|3,103|| align=right|0,170|| align=right|9,26|| align=right|5,464||MBA||16. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82357)||2001 MB4|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,119|| align=right|5,78|| align=right|3,517||MBA||16. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82358)||2001 MU5|| align=right|15,1|| align=right|2,228|| align=right|0,106|| align=right|7,75|| align=right|3,325||MBA||18. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82359)||2001 MG6|| align=right|15,3|| align=right|2,646|| align=right|0,100|| align=right|13,23|| align=right|4,304||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82360)||2001 MP6|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,174|| align=right|6,74|| align=right|4,476||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82361)||2001 MV6|| align=right|15,3|| align=right|2,773|| align=right|0,137|| align=right|12,85|| align=right|4,616||MBA||23. junij 2001||Badlands||Badlands
|-
|(82362)||2001 MX6|| align=right|15,5|| align=right|2,608|| align=right|0,134|| align=right|13,18|| align=right|4,210||MBA||17. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82363)||2001 MF7|| align=right|14,7|| align=right|2,663|| align=right|0,251|| align=right|7,80|| align=right|4,345||MBA||21. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82364)||2001 MW7|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,236|| align=right|4,33|| align=right|3,586||MBA||20. junij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(82365)||2001 MP8|| align=right|14,2|| align=right|3,198|| align=right|0,142|| align=right|8,51|| align=right|5,717||MBA||25. junij 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(82366)||2001 MR8|| align=right|14,5|| align=right|2,564|| align=right|0,281|| align=right|6,07|| align=right|4,104||MBA||16. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82367)||2001 MK9|| align=right|14,1|| align=right|3,215|| align=right|0,075|| align=right|4,99|| align=right|5,764||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82368)||2001 MT10|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,199|| align=right|3,26|| align=right|3,791||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82369)||2001 MF12|| align=right|15,2|| align=right|2,794|| align=right|0,204|| align=right|7,06|| align=right|4,670||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82370)||2001 MD14|| align=right|17,0|| align=right|2,262|| align=right|0,237|| align=right|1,02|| align=right|3,402||MBA||26. junij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(82371)||2001 MM14|| align=right|13,9|| align=right|2,689|| align=right|0,180|| align=right|11,86|| align=right|4,409||MBA||28. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82372)||2001 ME15|| align=right|15,6|| align=right|2,597|| align=right|0,085|| align=right|3,88|| align=right|4,183||MBA||19. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82373)||2001 MH15|| align=right|14,8|| align=right|2,773|| align=right|0,268|| align=right|7,79|| align=right|4,617||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82374)||2001 ML15|| align=right|15,8|| align=right|2,313|| align=right|0,175|| align=right|5,51|| align=right|3,516||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82375)||2001 MN15|| align=right|14,3|| align=right|2,965|| align=right|0,141|| align=right|7,47|| align=right|5,104||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82376)||2001 MC16|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,158|| align=right|5,11|| align=right|3,589||MBA||27. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82377)||2001 MG16|| align=right|15,2|| align=right|2,672|| align=right|0,061|| align=right|5,23|| align=right|4,367||MBA||27. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82378)||2001 MB17|| align=right|15,2|| align=right|2,789|| align=right|0,015|| align=right|5,52|| align=right|4,658||MBA||27. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82379)||2001 MJ17|| align=right|16,1|| align=right|2,766|| align=right|0,068|| align=right|7,50|| align=right|4,600||MBA||27. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82380)||2001 MU17|| align=right|13,2|| align=right|2,934|| align=right|0,214|| align=right|14,62|| align=right|5,025||MBA||28. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82381)||2001 MH18|| align=right|14,7|| align=right|2,767|| align=right|0,075|| align=right|4,89|| align=right|4,603||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82382)||2001 MZ18|| align=right|15,2|| align=right|2,661|| align=right|0,159|| align=right|14,67|| align=right|4,339||MBA||29. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82383)||2001 MD19|| align=right|14,6|| align=right|2,582|| align=right|0,177|| align=right|12,36|| align=right|4,147||MBA||29. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82384)||2001 MV20|| align=right|14,5|| align=right|2,891|| align=right|0,086|| align=right|7,51|| align=right|4,915||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82385)||2001 MV21|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,207|| align=right|5,44|| align=right|4,169||MBA||28. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82386)||2001 MM22|| align=right|16,2|| align=right|2,546|| align=right|0,198|| align=right|3,21|| align=right|4,061||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82387)||2001 MW24|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,188|| align=right|10,63|| align=right|4,365||MBA||16. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82388)||2001 MX24|| align=right|14,8|| align=right|2,680|| align=right|0,195|| align=right|2,17|| align=right|4,387||MBA||16. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82389)||2001 MH25|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,230|| align=right|1,70|| align=right|3,660||MBA||17. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82390)||2001 ML26|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,197|| align=right|3,11|| align=right|3,724||MBA||19. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82391)||2001 MU26|| align=right|15,5|| align=right|2,436|| align=right|0,162|| align=right|6,66|| align=right|3,801||MBA||19. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82392)||2001 MQ28|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,172|| align=right|2,44|| align=right|3,762||MBA||26. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82393)||2001 MV28|| align=right|15,6|| align=right|2,269|| align=right|0,141|| align=right|6,90|| align=right|3,418||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82394)||2001 MN29|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,104|| align=right|13,76|| align=right|4,254||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82395)||2001 NK1|| align=right|14,8|| align=right|2,768|| align=right|0,111|| align=right|8,74|| align=right|4,605||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82396)||2001 NR1|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,108|| align=right|14,66|| align=right|4,241||MBA||10. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82397)||2001 NS2|| align=right|15,3|| align=right|2,551|| align=right|0,097|| align=right|3,05|| align=right|4,074||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82398)||2001 NZ3|| align=right|15,0|| align=right|3,183|| align=right|0,189|| align=right|4,81|| align=right|5,678||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82399)||2001 NS4|| align=right|15,9|| align=right|2,908|| align=right|0,050|| align=right|2,12|| align=right|4,957||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82400)||2001 NE6|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,199|| align=right|14,28|| align=right|4,486||MBA||13. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82401)||2001 NF6|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,111|| align=right|7,32|| align=right|4,178||MBA||13. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82402)||2001 NG6|| align=right|14,7|| align=right|2,696|| align=right|0,103|| align=right|13,00|| align=right|4,427||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82403)||2001 NR7|| align=right|14,8|| align=right|2,916|| align=right|0,082|| align=right|9,08|| align=right|4,978||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82404)||2001 NV8|| align=right|15,1|| align=right|2,714|| align=right|0,120|| align=right|9,76|| align=right|4,470||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82405)||2001 NX8|| align=right|14,3|| align=right|2,841|| align=right|0,182|| align=right|7,45|| align=right|4,787||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82406)||2001 NE9|| align=right|14,5|| align=right|3,185|| align=right|0,077|| align=right|8,52|| align=right|5,683||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82407)||2001 NM10|| align=right|16,8|| align=right|2,392|| align=right|0,191|| align=right|0,88|| align=right|3,698||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82408)||2001 NR10|| align=right|14,2|| align=right|3,045|| align=right|0,238|| align=right|12,43|| align=right|5,313||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82409)||2001 NS10|| align=right|15,7|| align=right|2,208|| align=right|0,157|| align=right|4,95|| align=right|3,281||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82410)||2001 NU11|| align=right|15,7|| align=right|2,521|| align=right|0,058|| align=right|2,13|| align=right|4,002||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82411)||2001 NN12|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,191|| align=right|9,22|| align=right|3,524||MBA||13. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82412)||2001 NN14|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,146|| align=right|3,65|| align=right|4,149||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82413)||2001 NQ15|| align=right|15,9|| align=right|2,616|| align=right|0,134|| align=right|12,91|| align=right|4,230||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82414)||2001 NZ15|| align=right|14,6|| align=right|3,080|| align=right|0,097|| align=right|13,09|| align=right|5,406||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82415)||2001 NM16|| align=right|14,9|| align=right|2,595|| align=right|0,224|| align=right|11,63|| align=right|4,181||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82416)||2001 NP16|| align=right|16,5|| align=right|2,344|| align=right|0,090|| align=right|5,97|| align=right|3,587||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82417)||2001 NU16|| align=right|15,1|| align=right|2,775|| align=right|0,033|| align=right|5,81|| align=right|4,623||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82418)||2001 NC17|| align=right|15,7|| align=right|2,515|| align=right|0,045|| align=right|2,92|| align=right|3,988||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82419)||2001 ND17|| align=right|14,6|| align=right|2,726|| align=right|0,084|| align=right|12,09|| align=right|4,500||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82420)||2001 NN17|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,135|| align=right|7,08|| align=right|3,347||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82421)||2001 NC18|| align=right|15,0|| align=right|2,615|| align=right|0,184|| align=right|14,46|| align=right|4,228||MBA||9. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82422)||2001 NM18|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,224|| align=right|23,27|| align=right|3,629||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82423)||2001 NZ18|| align=right|14,6|| align=right|2,632|| align=right|0,113|| align=right|12,10|| align=right|4,269||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82424)||2001 NJ19|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,049|| align=right|22,05|| align=right|4,245||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82425)||2001 NQ19|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,257|| align=right|12,93|| align=right|3,756||MBA||15. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82426)||2001 NB20|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,046|| align=right|21,20|| align=right|4,341||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82427)||2001 NA21|| align=right|13,8|| align=right|2,969|| align=right|0,110|| align=right|6,32|| align=right|5,115||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82428)||2001 NN21|| align=right|16,0|| align=right|2,359|| align=right|0,196|| align=right|3,37|| align=right|3,623||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82429)||2001 NZ21|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,242|| align=right|5,18|| align=right|4,122||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82430)||2001 NG22|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,093|| align=right|3,31|| align=right|3,495||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82431)||2001 OF|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,080|| align=right|13,35|| align=right|4,361||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82432)||2001 OJ1|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,160|| align=right|5,36|| align=right|3,619||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82433)||2001 OV1|| align=right|14,2|| align=right|2,981|| align=right|0,156|| align=right|8,89|| align=right|5,145||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82434)||2001 OR2|| align=right|14,5|| align=right|2,537|| align=right|0,147|| align=right|16,27|| align=right|4,039||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82435)||2001 OX3|| align=right|13,6|| align=right|3,204|| align=right|0,136|| align=right|7,52|| align=right|5,734||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82436)||2001 OF5|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,206|| align=right|7,88|| align=right|4,306||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82437)||2001 OT5|| align=right|14,2|| align=right|3,201|| align=right|0,203|| align=right|11,08|| align=right|5,726||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82438)||2001 OK6|| align=right|16,0|| align=right|2,573|| align=right|0,141|| align=right|8,21|| align=right|4,126||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82439)||2001 OO6|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,064|| align=right|8,59|| align=right|5,660||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82440)||2001 OP6|| align=right|14,6|| align=right|3,140|| align=right|0,050|| align=right|15,69|| align=right|5,564||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82441)||2001 ON7|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,163|| align=right|5,57|| align=right|3,541||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82442)||2001 ON8|| align=right|16,2|| align=right|2,302|| align=right|0,164|| align=right|2,96|| align=right|3,493||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82443)||2001 OV8|| align=right|14,8|| align=right|2,483|| align=right|0,186|| align=right|6,29|| align=right|3,913||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82444)||2001 OB9|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,096|| align=right|3,72|| align=right|4,104||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82445)||2001 OC9|| align=right|14,2|| align=right|3,060|| align=right|0,059|| align=right|8,78|| align=right|5,351||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82446)||2001 OH9|| align=right|14,5|| align=right|2,780|| align=right|0,162|| align=right|14,17|| align=right|4,634||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82447)||2001 OJ9|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,191|| align=right|10,69|| align=right|4,427||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82448)||2001 OM9|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,192|| align=right|0,76|| align=right|3,658||MBA||20. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(82449)||2001 ON9|| align=right|15,9|| align=right|2,458|| align=right|0,278|| align=right|3,07|| align=right|3,852||MBA||20. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(82450)||2001 OE10|| align=right|15,6|| align=right|2,565|| align=right|0,191|| align=right|3,70|| align=right|4,108||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82451)||2001 ON10|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,154|| align=right|5,19|| align=right|3,362||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82452)||2001 OB11|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,027|| align=right|6,64|| align=right|3,786||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82453)||2001 OD11|| align=right|15,4|| align=right|2,811|| align=right|0,082|| align=right|8,02|| align=right|4,713||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82454)||2001 OT12|| align=right|14,2|| align=right|3,021|| align=right|0,136|| align=right|10,48|| align=right|5,251||MBA||21. julij 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(82455)||2001 OE14|| align=right|15,3|| align=right|2,381|| align=right|0,118|| align=right|7,47|| align=right|3,673||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82456)||2001 OF14|| align=right|13,5|| align=right|3,065|| align=right|0,230|| align=right|16,61|| align=right|5,364||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82457)||2001 OH14|| align=right|14,6|| align=right|2,946|| align=right|0,120|| align=right|9,61|| align=right|5,055||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82458)||2001 OJ14|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,213|| align=right|11,12|| align=right|3,507||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82459)||2001 OZ14|| align=right|14,5|| align=right|2,630|| align=right|0,161|| align=right|13,23|| align=right|4,265||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82460)||2001 OB16|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,114|| align=right|14,88|| align=right|4,164||MBA||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82461)||2001 OC16|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,157|| align=right|2,81|| align=right|3,738||MBA||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82462)||2001 OE16|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,167|| align=right|12,98|| align=right|4,482||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82463)||2001 OV16|| align=right|13,9|| align=right|3,120|| align=right|0,155|| align=right|4,10|| align=right|5,510||MBA||21. julij 2001||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|(82464)||2001 OE17|| align=right|15,3|| align=right|3,090|| align=right|0,106|| align=right|0,68|| align=right|5,432||MBA||21. julij 2001||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(82465)||2001 OA18|| align=right|16,2|| align=right|2,368|| align=right|0,180|| align=right|3,13|| align=right|3,644||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82466)||2001 OF18|| align=right|15,4|| align=right|2,295|| align=right|0,065|| align=right|6,07|| align=right|3,477||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82467)||2001 OS19|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,135|| align=right|6,83|| align=right|3,705||MBA||18. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82468)||2001 OF20|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,125|| align=right|27,23|| align=right|5,560||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82469)||2001 OL20|| align=right|13,8|| align=right|3,121|| align=right|0,211|| align=right|16,73|| align=right|5,513||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82470)||2001 OT21|| align=right|15,2|| align=right|2,778|| align=right|0,130|| align=right|5,37|| align=right|4,630||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82471)||2001 OW21|| align=right|14,6|| align=right|2,553|| align=right|0,116|| align=right|14,95|| align=right|4,078||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82472)||2001 OJ22|| align=right|15,2|| align=right|2,639|| align=right|0,135|| align=right|9,11|| align=right|4,286||MBA||19. julij 2001||OCA-Anza||M. White; M. Collins
|-
|(82473)||2001 OR22|| align=right|15,2|| align=right|2,537|| align=right|0,233|| align=right|9,34|| align=right|4,040||MBA||17. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82474)||2001 OB23|| align=right|15,6|| align=right|2,305|| align=right|0,304|| align=right|12,89|| align=right|3,498||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82475)||2001 OP23|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,087|| align=right|12,55|| align=right|4,223||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82476)||2001 OA24|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,204|| align=right|3,48|| align=right|3,677||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82477)||2001 OC24|| align=right|14,7|| align=right|2,733|| align=right|0,097|| align=right|4,78|| align=right|4,517||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82478)||2001 OS25|| align=right|13,9|| align=right|2,994|| align=right|0,142|| align=right|11,94|| align=right|5,181||MBA||18. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82479)||2001 OU25|| align=right|16,8|| align=right|2,395|| align=right|0,179|| align=right|3,28|| align=right|3,705||MBA||18. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82480)||2001 OC30|| align=right|15,4|| align=right|2,648|| align=right|0,072|| align=right|16,31|| align=right|4,308||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82481)||2001 OR32|| align=right|15,6|| align=right|2,577|| align=right|0,133|| align=right|6,00|| align=right|4,137||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82482)||2001 OK33|| align=right|16,0|| align=right|2,330|| align=right|0,200|| align=right|5,25|| align=right|3,556||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82483)||2001 OH34|| align=right|15,1|| align=right|2,466|| align=right|0,186|| align=right|6,85|| align=right|3,871||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82484)||2001 OH36|| align=right|15,8|| align=right|2,739|| align=right|0,086|| align=right|8,40|| align=right|4,532||MBA||21. julij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82485)||2001 OO36|| align=right|15,7|| align=right|2,796|| align=right|0,046|| align=right|4,41|| align=right|4,674||MBA||21. julij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82486)||2001 OX36|| align=right|15,3|| align=right|2,516|| align=right|0,107|| align=right|4,96|| align=right|3,991||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82487)||2001 OC37|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,109|| align=right|5,67|| align=right|4,145||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82488)||2001 OO37|| align=right|16,1|| align=right|2,402|| align=right|0,220|| align=right|10,03|| align=right|3,723||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82489)||2001 OQ37|| align=right|14,1|| align=right|2,979|| align=right|0,203|| align=right|11,46|| align=right|5,142||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82490)||2001 OR37|| align=right|14,2|| align=right|3,115|| align=right|0,100|| align=right|14,34|| align=right|5,498||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82491)||2001 OW38|| align=right|15,2|| align=right|2,531|| align=right|0,069|| align=right|8,62|| align=right|4,026||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82492)||2001 OF39|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,103|| align=right|13,92|| align=right|4,278||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82493)||2001 OG39|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,090|| align=right|10,11|| align=right|4,507||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82494)||2001 OP39|| align=right|15,3|| align=right|2,373|| align=right|0,218|| align=right|5,86|| align=right|3,654||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82495)||2001 OC41|| align=right|16,0|| align=right|2,686|| align=right|0,076|| align=right|5,57|| align=right|4,402||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82496)||2001 OQ42|| align=right|14,0|| align=right|3,432|| align=right|0,164|| align=right|9,34|| align=right|6,356||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82497)||2001 OQ43|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,195|| align=right|12,45|| align=right|4,497||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82498)||2001 OW43|| align=right|15,2|| align=right|2,808|| align=right|0,080|| align=right|8,42|| align=right|4,705||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82499)||2001 OX43|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,277|| align=right|5,22|| align=right|5,174||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82500)||2001 OC45|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,085|| align=right|11,93|| align=right|4,155||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov